Die Bezeichnung Ticonderoga-Klasse gilt für zwei Kriegsschiffklassen der US-amerikanischen Marine:

Ticonderoga-Klasse (Flugzeugträger), eine Klasse von 13 Flugzeugträgern, die zwischen 1944 und 1976 im Dienst waren
Ticonderoga-Klasse (Kreuzer), eine Klasse von 27 Lenkwaffenkreuzern, die ab 1983 in Dienst gestellt wurden